Microcyclops kentanensis – gatunek widłonogów z rodziny Cyclopidae. Nazwa naukowa tego gatunku skorupiaków została opublikowana w 1931 roku na podstawie prac naukowych japońskiego zoologa Isokiti Harada.

Przypisy 

Microcyclops
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 1931 roku